Агентство статистики Косова (, ) — национальное статистическое бюро Республики Косово

Агентство было официально создано в 1948 году. В 1999 году реформировано. После провозглашения независимости Косова в 2008 году АСК организовал первую перепись населения в Косове в 2011 году. Его поддерживают международные организации и статистические агентства, такие как ОБСЕ, Организация Объединенных Наций и т. п. С 2011 года бюро работает под контролем премьер-министра Косова.

См. также
 Население Косова

Ссылки

Организации, основанные в 1948 году
Республика Косово